Taiga steht für:

 Borealer Nadelwald, nördlichster Waldtypus der Erde
 Taiga (Stadt), Stadt in Sibirien, Russland
 Taiga (1958), deutscher Spielfilm
 Taiga (1992), deutscher Dokumentarfilm von Ulrike Ottinger
 Taiga (Linnanmäki), eine Achterbahn
 Lada Taiga, russischer Geländewagen, siehe WAS-2121 Niwa
 Taiga, Pseudonym von Bryant Clifford Meyer, US-amerikanischer Musiker
 Taiga, Pseudonym von Taiga Nakano, japanischer Schauspieler 

TAIGA steht als Abkürzung für:
 Tunka Advanced Instrument for cosmic ray physics and Gamma Astronomy, siehe Tunka-Experiment

Siehe auch:

Abkürzung